Luca může znamenat:

 italská forma jména Lukáš
 Luca della Robbia (1400-1482), italský renesanční sochař
 Luca Signorelli (1445–1523), italský renesanční malíř
 Luca Lo Pinto (* 1981), italský kurátor umění

příjmení osob
 Augusto De Luca (* 1955), italský umělec a fotograf
 Danilo Di Luca (* 1976), italský profesionální silniční cyklista
 Erri De Luca (* 1950), italský romanopisec, básník a překladatel
 Réka-Luca Janiová (* 1991), maďarská profesionální tenistka

jiný význam
 LUCA, z angl. Last Universal Common Ancestor, Poslední univerzální společný předek
 Luca Turilli (skupina)

Podobné jméno 
 Lucca